Vila Maior ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vila Maior (Santa Maria da Feira)
 Vila Maior (São Pedro do Sul)